Hamlin ist der Familienname folgender Personen:

 Catherine Hamlin (1924–2020), australische Ärztin

 Courtney W. Hamlin (1858–1950), US-amerikanischer Politiker

 Damar Hamlin (* 1998), US-amerikanischer Footballspieler
 Denny Hamlin (* 1980), US-amerikanischer Rennfahrer
 Edward S. Hamlin (1808–1894), US-amerikanischer Politiker
 Ellen Hamlin (1835–1925), Second Lady der Vereinigten Staaten
 Erin Hamlin (* 1986), US-amerikanische Rennrodlerin
 Frank R. Hamlin (1935–2000), kanadischer Romanist, Provenzalist und Onomastiker
 Frederick Hamlin (1881–1951), britischer Radsportler 
 Hannibal Hamlin (1809–1891), US-amerikanischer Politiker
 Hannibal Emery Hamlin (1858–1938), US-amerikanischer Politiker
 Harry Hamlin (* 1951), US-amerikanischer Schauspieler
 Ken Hamlin (* 1981), US-amerikanischer Footballspieler
 Luke Hamlin (1904–1978), US-amerikanischer Baseballspieler
 Michael Hamlin (* 1985), US-amerikanischer Footballspieler
 Reginald Hamlin (1908–1993), neuseeländischer Gynäkologe und Geburtshelfer
 Rosie Hamlin (1945–2017), US-amerikanische Komponistin und Sängerin
 Simon M. Hamlin (1866–1939), US-amerikanischer Politiker
 Vincent T. Hamlin (1900–1993), US-amerikanischer Comiczeichner und Cartoonist

Hamlin ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hamlin (Arkansas)
 Hamlin (Iowa)
 Hamlin (Kansas)
 Hamlin (Kentucky)
 Hamlin (Maine)
 Hamlin (Mississippi)
 Hamlin (New York)
 Hamlin (North Dakota)
 Hamlin (Pennsylvania)
 Hamlin (Texas)
 Hamlin (Virginia)
 Hamlin (West Virginia)
 Hamlin Lake (Michigan)
 Hamlin Station (Pennsylvania)
 Hamlin Town (Tennessee)
 Hamlin Valley (Utah)
 Hamlin County, Verwaltungseinheit

Hamlin bezeichnet:
 Hamlin (Orange), eine Orangensorte
 Hamlin Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Hamlin Reservation, Naturschutzgebiet in den Vereinigten Staaten
 Hamlin Township
 Hamelin
 Hamline